Três Corações kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Três Corações (ort), Minas Gerais, 
 Três Corações (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar